La Copa Chile 1992, fue la 22ª edición del torneo Copa Chile. El torneo concluyó el 18 de junio con la victoria de Unión Española sobre Colo-Colo por 3-1.

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Fase final 

 Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.

Semifinales 

 Clasifica: Colo-Colo.

 Clasifica: Unión Española.

Final 

{| align=center cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
| width=60% |

Campeón

Goleadores

Referencias

Enlaces externos 
 Chile 1992 RSSSF
 Estadísticas Copa Chile 1992

1992